Michael Ahern ist der Name folgender Personen:

* Michael Ahern (Politiker) (* 1949), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Michael John Ahern (* 1942), australischer Politiker (NPA)
 Michael Joseph Ahern (1844–1914), kanadischer Arzt und Professor